Джалил Юсуф оглы Гусейнов (; 20 декабря 1896, Шеки, Азербайджан  — 21 марта 1979, Баку) — выдающийся ученый патоморфолог, внесший весомый вклад в развитие фундаментальных основ патологической анатомии и нейро - биомедицины. Он являлся автором первых руководств (учебников) и терминологий по патологической анатомии на азербайджанском языке, основателем электронно - микроскопической лаборатории по изучению патологических изменений ультраструктур органов и тканей на молекулярном уровне. Д.Ю Гусейнов являлся основоположником научной и педагогической деятельности, в области теоретической и практической медицины в Азербайджане.

Д.Ю. Гусейнов являлся Действительном членом (академиком) АН Азербайджанской Республике,  заслуженным деятелем  науки Азербайджанской ССР, почетным членом правления Всесоюзного общества патологоанатомов СССР, членом редакционный коллегии московского журнала "Архив патологии", председателем Ученого Совета Минздрава Азерб. ССР, заместителем председателя общества герантологов Академии Медицинских Наук СССР, а так же лауреатом Государственной премии Азерб. ССР.

Биография 
Джалил Юсуф оглы Гусейнов родился 20 декабря 1896 г. в Азербайджане в г. Шеки. Учился в городской школе, затем поступил в 1 Тифлисскую гимназию, которую окончил в 1919 году. В том же году поступил в Азербайджанский Государственный Университет, на медицинский факультет. В годы учёбы руководил студенческим научным кружком. Принимал активное участие в научных межкафедральных конференциях.

Основная научная деятельность 
Совместно с физиологом проф. Поповым и патологом проф. Широкогоровым  начали развивать учение И. П. Павлова, в Азербайджанской Республике. Еще будучи студентом последнего курса стал преподавать на Рабочем факультете (факультете для ускоренной подготовки рабочих к обучению в высшей школе).

В 1924 году. Д.Ю. Гусейнов окончив Университет посвятил себя теоретической медицине. Работая на кафедре патологической анатомии Медицинского факультета, ездил на усовершенствование в Москву по изучению новых клинико – лабораторных и морфологических методов исследования.

Будучи молодым ученым – патологом, он обладал большим трудолюбивым, глубокими знаниями, в области гистологии и патологической анатомии, оказывал большую помощь клиницистам в описании патогистологических препаратов для научных и практических исследований.

С 1926 г. Д. Ю. Гусейнов начал, впервые Азербайджане, проводить преподавание на родном языке. Он издает материалы своих исследований и лекции на азербайджанском языке. Это касается гистологии, патологической анатомии (общей и частной), как для студентов так и для учащихся медицинских училищ (акушерских, стоматологических, ветеринарных). Кроме того, он впервые составляет терминологию на азербайджанском языке. Он работал на кафедре патологической анатомии и организовал музей с коллекциями и экспонатами медицинских препаратов, редко встречающихся заболеваний и пороков развития организма человека и животных.

В 1930 году ему было присвоено звании доцента, а в 1936 г. – звание профессора. С 1946 г – 1979 г.  Д. Ю. Гусейнов являлся заведующим кафедрой патологической анатомии, являющейся центром патологоанатомической службы в республике. С 1926 – 1935 г., каждый год по 3 месяца работал в  Ленинградском Институте Экспериментальной Медицины с профессорами Е. С. Лондоном, В. Г. Ушаковым, а также с известным патологоанатом Г. В. Шором. До 1930 г. неоднократно выступал в зарубежной печати с публикациями в немецком центральном журнале по общей патологии.

В 1930 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Атеросклероз и симпатическая нервная система». В течение 5 лет им написаны 3 руководства по патологической анатомии на азербайджанском языке: «Патологическая анатомия малярии и гемоглобинурий лихорадки» (1934 г.), «Краткое руководство по патологической анатомии» (1933 г.), «Общая патологическая анатомия» (1935 г.). По поручению Терминологического Комитета АзФаНа им было составлено 2500 терминов по гистологии, патологической анатомии и патологической физиологии на азербайджанском языке. В 1932 г. начал работу над монографией «Гангрены и некрозы при малярии и их патогенез». Особое внимание уделялось изучению реактивности нервной системы (рецепторов и синапсов) в условиях патологии.

В годы Великой Отечественной войны Д. Ю. Гусейнов переключился на изучение раневого процесса, обслуживая на базе больницы им. Семашко сначала почти все, а затем значительную часть эвакогоспиталей гор. Баку, в том числе и бакинский военный госпиталь.

Колоссальный раневой секционный материал позволил Д. Ю. Гусейнову расшифровать и проанализировать многочисленные огнестрельно-раневые процессы на клинико-анатомических конференциях эвакогоспиталей и сделать ряд сообщений по раневому процессу: огнестрельному абсцессу мозга, особенностям течения раневого процесса у маляриков, огнестрельно-раневому сепсису и огнестрельно-раневой болезни. В 1942 г. Д. Ю. Гусейнов диагностировал неописанную еще в литературе четвертую (мышечная, инъекционная) форму сибиреязвенной болезни у группы больных.  Аналогичный пример касается другой острой инфекции (сыпной тиф) на границе с Ираном. Когда гитлеровская армия приближалась к Махачкале, Д. Ю. Гусейнов был вызван туда по поводу якобы холерной эпидемии и тогда была установлена ошибочность клинико-морфологической диагностики у целого ряда больных, что способствовало ликвидации паники среди населения Махачкалы.

1944 г. Д .Ю. Гусейнов подвел итоги своим исследованиям по патологической анатомии раневых инфекций и в том же году на Всесоюзной конференции в Москве по раневому процессу сделал доклад на тему «Огнестрельно – раневая болезни». С 1946 года Д. Ю. Гусейнов являлся главным патологоанатомом республики.  С 1947 г. Д. Ю. Гусейнов со своими сотрудниками полностью переключается на изучение роли тонких неврогенных механизмов в патогенезе болезней, применяя для этой цели (наряду с обычными) более сложные и специальные методики исследования нервной системы (серебрение по Бильшовскому – Грос, по Нисслю и др.), а также электронную микроскопию.
Д. Ю. Гусейнов  подытожил свои исследования по патоморфологии рецепторов и синапсов в двух классических монографиях: «К патоморфологии периферической нервной системы – рецепторов и синапсов» (1957 г.) и «К структурным изменениям рецепторов и синапсов в условиях патологии (макро-, микро- и электронномикроскопические исследования» 1965 г. В предисловиях к этим монографиям член-корреспондент АН СССР и АМН СССР Н. Г. Колосов дал им высокую оценку: «тонкая техника позволила Д. Ю. Гусейнову проникнут глубоко в морфологию синапсов.   Н. Г. Колосов отметил, что Д. Ю. Гусейнов является пионером в области электрономикроскопического изучения периферической нервной системы в области патологии.

Перу Д. Ю. Гусейнова принадлежит с выше 200 печатных научных трудов, среди которых имеются экспериментальные и монографические. В 1949 – 1952 гг. Д. Ю. Гусейнов был членом Ученого Медицинского Совета Минздрава Республики. С 1953 до конца своей жизни являясь председателем Ученого Медицинского Совета вёл большую работу по руководству и развитию медицинских наук в республике.

В 1956 г. Д. Ю. Гусейнов организовал и руководил конференцией патологоанатомов республик Закавказья, Средней Азии, Башкирской и Дагестанской АССР по проблемам краевой патологии. Труды этой конференции изданы под его редакцией («Проблемы краевой патологии», 1959 г.). В 1963 г. Д. Ю. Гусейнов организовал в Баку с участием головного Института морфологии человека АМН СССР и ИЭКМ Минздрава Азерб. ССР научную конференцию и симпозиум по проблеме «Морфологическое выражение реактивности нервной системы в нормальных и патологических условиях». В 1964 г. он впервые в Союзе создал цветной фильм, касающийся нарушения кровообращения.

За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки Д. Ю. Гусейнов был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом знак почета с рядом медалей. В 1978 г. за учебники «Общая патологическая анатомия» и «Специальная патологическая анатомия» (на азербайджанском языке) ему была вручена Государственная премия Азербайджана. Д. Ю. Гусейнов являлся членом правления Всесоюзного общества патологоанатомов, членом редакционного совета московского журнала «Архив патологии», членом редколлегии «Азербайджанского медицинского журнала». Видный ученый – теоретик, он всецело посвятил себя служению и развитию медицины.

Семья 
Жена – Лейла ханум Адигезалова,- врач – терапевт;

Сын  – Фарид Гусейнов – инженер – электроник;

Дочь – Гюлара Гусейнова – кандидат медицинских наук, доцент, патоморфолог электрономикроскопист;

Дочь – Аделя Гусейнова – физик, выпускница МГУ

Внуки - Эльмира Наджафова - врач - психотерапевт, Мурад Гусейнов - музыкант пианист, народный артист Азербайджнской Республики, Фуад и Фархад Гусейновы - музыканты и шашисты, Заур Гусейнов - инженер, Лейла Мамедова - доцент кафедры)

Примечания

Ссылки
Cəlil Hüseynov (на азербайджанском языке)